Danci, indoeuropski narod, zajedno s Norvežanima i Šveđanima čini istočnonordijsku (skandidavsku) skupinu sjevernih Germana.

Naselja:
 Danci (Vižinada), općina Vižinada, Hrvatska
 Danci (Kakanj, BiH), općina Kakanj, BiH